Nokia 1600 - это ультра бюджетный мобильный телефон от Nokia выпущенный в конце 2005. Примечательно, что он изначально был выпущен специально для использования  в развивающихся странах. Телефон известен своей долговечностью и устойчивостью к случайным падениям.

Дополнительные возможности 
В Nokia 1600 есть говорящие часы, что стало новинкой, когда телефон был выпущен в 2005 году. Пользователь может использовать говорящие часы по нажатию звездочки (кнопка"*") во время просмотра домашнего экрана.
В телефоне есть простейший калькулятор, который может выполнять только сложение, вычитание, умножение и деление.

Есть 14 предустановленных темы с 14 обоями и фонами меню.

Меню отличается анимированными иконками.

Игры 
Nokia 1600 включает следующие три игры, предустановленные в системе:
 Rapid Roll
 Dice Games
 Adventure Quiz
Игры отличаются от страны к стране:

Примечания

Ссылки 
 Manual
 Review by mobile-review.com

1600